Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1975 var den första upplagan av turneringen, och spelades 25 augusti-3 september 1975 i Hongkong. Deltog gjorde , , , ,  och . Nya Zeeland vann turneringen, genom att slå Thailand i finalen.

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatchen

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1975 i Hongkong
Fotbollsåret 1975
Fotboll i Hongkong
1975
WP:Projekt Kina
Sportevenemang i Hongkong